Flugbenzin steht für:

 AvGas, hochoktaniges Benzin für Flugzeuge mit Ottomotor
 MoGas, in Flugzeugen und Autos mit Ottomotor genutztes Benzin

Mit Flugbenzin wird oft fälschlich das Kerosin, der für Gasturbinen und Dieselmotoren in Flugzeugen genutzte Kraftstoff, bezeichnet

Flugbenzin bezeichnete historisch in Deutschland:

 Fliegerbenzin, Mitte der 1930er Jahre (73–77 ROZ)
 Flugzeug-Treibstoff B1 (70–80 ROZ, Bibo (Treibstoff) aus 60–70 % Benzin und 40–30 % Benzol)
 Flugzeug-Treibstoff B2 (87 ROZ, Bibo (Treibstoff) aus 30–40 % Benzin und 70–60 % Benzol)
 Flugzeug-Treibstoff B4 (87 ROZ), siehe Entwicklung der Ottokraftstoffe#Weitere Ottokraftstoffe
 Flugzeug-Treibstoff C3 (100 ROZ), siehe Entwicklung der Ottokraftstoffe#Weitere Ottokraftstoffe